Ben Patterson se poate referi la:

Persoane 
 Ben Patterson (Fluxus) (1934 – 2016), artist și muzician american, unul din fondatorii mișcării artistice Fluxus
 Ben Patterson (politician) (n. 1939), politician britanic, membru al Parlamentului European

A se vedea și 
 Patterson (nume de familie)

Nume proprii